Caranica:
 Ion Caranica
 Margarita Caranica
 Nicu Caranica

Nume de familie românești